Extermineitors puede hacer referencia a:

Los extermineitors, película argentina de acción y comedia, de 1989. 
Extermineitors II, la venganza del dragón, película argentina de 1990, secuela de Los extermineitors.
Extermineitors III, la gran pelea final, película argentina de 1991, secuela de Extermineitors II, la venganza del dragón.
Extermineitors IV, como hermanos gemelos, película argentina de 1992, secuela de Extermineitors III, La gran pelea final.